Bosznia-Hercegovina
Carevo Polje falu Jajca községben a Közép-Boszniai kantonban

 Horvátország
Carevo Polje falu Josipdol községben, Károlyváros megyében